Düx ist
 die kölsche Bezeichnung für Deutz (Köln)

Düx ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Düx, deutscher Techno-DJ und -Musiker
 Heinz Düx (1924–2017), deutscher Jurist, Publizist und Rechtswissenschaftler